Glanidium är ett släkte av fiskar. Glanidium ingår i familjen Auchenipteridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Glanidium